Buwar – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 2003 r. przejmując doświadczenie, pracowników i rynek PH-U „Buwar”, działającego na rynku od 1986 r. Siedziba spółki mieści się w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 41. Firma od początku działalności posiada pozycję jednego z liderów sprzedaży na rynku środków smarowych szeroko pojętego regionu dolnośląskiego. Po połączeniu w grudniu 2008 r. z firmą Petro-Oil Dolnośląskie Centrum Sprzedaży, Spółka przejęła prawa i obowiązki Petro-Oil DCS stając się Regionalnym Centrum Dystrybucji krakowskiej spółki Orlen Oil.

Buwar jest autoryzowanym dystrybutorem kilku znaczących firm olejowych, tj.: Castrol, BP czy Motul. Oprócz działalności handlowej prowadzi produkcję opakowań z tworzyw sztucznych. Proces produkcji odbywa się w technologii rozdmuchu. Produkty finalne trafiają na rynki wielu branż, tj.: motoryzacja, budownictwo czy rolnictwo. Firma posiada Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001.

W latach 2016–2019 spółka była członkiem Klubu Biznesu Miedzi Legnica.

Obecny zarząd spółki 
 Prezes Zarządu – Władysław Rewak
 Wiceprezes Zarządu – Tomasz Górski

Wyróżnienia 
 2002 Nominacja do nagrody Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii najlepsza dolnośląska firma produkcyjna lub usługowa zatrudniająca do 50 osób (dla Petro-Oil DCS Sp. z o.o.)
 2003 Panteon Polskiej Ekologii (dla Petro-Oil DCS Sp. z o.o.)
 2010 3. miejsce wśród firm z Dolnego Śląska w XI edycji Gazele Biznesu 2010
 2011 Diamenty Forbes – wyróżnienie w kategorii firm o poziomie przychodów 5–50 mln zł w województwie dolnośląskim

Linki zewnętrzne 
 Historia logo Buwaru na kanale "Herby Flagi Logotypy" - YouTube

Przypisy 

Przedsiębiorstwa w Legnicy
Polskie przedsiębiorstwa handlu detalicznego